Außenbezirk steht für:
 Vorstadt oder Stadtrand
 Peripherie, siehe Peripherie #Verwendung in der Geographie

 Für den Roman von Patrick Modiano siehe Außenbezirke (Modiano)